Chivres – comune francese nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Chivres-en-Laonnois – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Chivres-Val – comune francese nella regione dell'Alta Francia